Deusdedit – kardynał-prezbiter
 Deusdedit – włoski benedyktyn, kardynał, znawca prawa kanonicznego i zwolennik reformy gregoriańskiej
 Adeodat I - papież w latach 615-618.